Scutisporus är ett släkte av svampar. Scutisporus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scutisporus